Lars Erik Spets (né le  à Lillehammer) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2002 dans la Get ligaen en jouant pour Lillehammer IK. En 2004, il participe au Match des étoiles avec la sélection norvégienne. De 2005 à 2007, il joue à Brynäs IF  en Elitserien. Courant 2007-2008, il signe à l'EV Duisburg en DEL.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège aux différentes compétitions internationales depuis 2005. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||Lillehammer IK ||Junior Élite Norvège||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||Lillehammer IK ||Get ligaen ||33||14||16||30||8||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004||Lillehammer IK ||Get ligaen ||40||28||15||43||12||6||7||2||9||2 
|-
|2004-2005||Trondheim IK ||Get ligaen  ||42||29||25||54||12||11||3||6||9||6
|-
|2005-2006||Brynäs IF ||Superelit Suède J20 ||2||0||3||3||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006||Brynäs IF ||Elitserien ||50||2||5||7||14||4||1||0||1||0
|-
|2006-2007||Brynäs IF ||Superelit Suède J20 ||2||1||2||3||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2006-2007||Brynäs IF ||Elitserien  ||50||3||5||8||10||2||0||0||0||0
|-
|2007-2008||Brynäs IF ||Elitserien  ||33||3||6||9||27||  ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008||EV Duisburg ||DEL  ||10||2||6||8||6|| || ||  ||  || 
|-
|2008-2009|| Vålerenga IF ||Get ligaen  || 38|| 15|| 31|| 46|| 18|| || || || ||
|-
|2009-2010|| Vålerenga IF ||Get ligaen || 43|| 15|| 33|| 48|| 28|| 15|| 7|| 6|| 13|| 16
|-
|2010-2011|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 45|| 14|| 24|| 38|| 18|| 11|| 4|| 8|| 12|| 2
|-
|2011-2012|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 43|| 17|| 36|| 53|| 48|| 5|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
|2012-2013|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 35|| 15|| 21|| 36|| 16|| 12|| 2|| 10|| 12|| 6
|-
|2013-2014|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 44 || 17 || 30 || 47 || 46 || 5 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
|2014-2015|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 33|| 10|| 16|| 26|| 10|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2015-2016|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 23|| 3|| 5|| 8|| 8|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2016-2017|| Lørenskog IK ||Get ligaen || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Vålerenga IF ||Get ligaen || 17|| 3|| 5|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Lillehammer
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du EV Duisburg
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace